Henry "Junjo" Lawes (Kingston (Jamaïque), 1960 - Londres, ), est un producteur de reggae, très influent de la fin des années 1970 au milieu des années 1980. Il travailla entre autres avec Barrington Levy, Scientist, Don Carlos, Frankie Paul, Yellowman, John Holt... Il fut assassiné le  à Londres, à ce jour son meurtre n'a toujours pas été élucidé.

Discographie sélective 

 Junjo presents a live session with Aces International (1982)
 John Holt - Sweetie Come Brush Me (1982)
 Junjo presents Two Big Sounds (1983)
 Barrington Levy meets Frankie Paul (1984)
 Cocoa Tea - Weh dem a go do... Can't stop Cocoa Tea (1984)
 Frankie Paul - Hot Number (1984)
 Charlie Chaplin - Dancehall Rockers (1985)
 The Biggest Dancehall Anthems 1979-1982 (2002)
 Greensleeves 12" Rulers 1979-83 (2007)
 Hommage : Roots Radics & Bravo - Dub Fi Junjo (2000)

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance à Kingston (Jamaïque)
Producteur jamaïcain de reggae
Artiste de Trojan Records
Artiste de Greensleeves Records
Naissance en 1960
Décès en juin  1999
Article dont une information diffère dans l'infobox
Décès à Londres